Ibissen en lepelaars, familie van vogels uit de vogelorde ooievaarachtigen, zoals:
Australische witte ibis
Heilige ibis
Rode ibis
Witte ibis
Zwarte ibis
 Ibis (automerk), historisch Frans automerk
 Ibis (hotel), internationale hotelketen
 Ibis (motorfiets), twee historische Italiaanse motorfietsmerken
 Ibis (Ovidius), dichtwerk
 Ibis (tijdschrift), ornithologisch wetenschappelijk tijdschrift
 Ibis (vliegtuig), DC3-vliegtuig van KLM
 IBIS netwerk, ondernemersnetwerk om het ondernemerschap in het onderwijs te stimuleren